Эред Митрин (, в переводе — «серые горы»), или Серые горы () — в легендариуме Джона Р. Р. Толкина горный хребет на севере Рованиона, находившийся к северу от Эребора, к востоку от Мглистых гор и северо-западней Железных холмов. Эред Митрин представляли собой всё, что осталось к концу Третьей Эпохи от огромного горного хребта Эред Энгрин, проходившего в Первую Эпоху по всему северу Средиземья, но разрушенного в ходе Войны Гнева.

География 
К северу от Серых гор находились Северные Пустоши. В Первую Эпоху этот регион был известен как Дор Даэделот, однако большая его часть была разрушена в ходе Войны Гнева.

В месте, где Эред Митрин встречались с Мглистыми горами, находилась гора Гундабад, древняя святыня гномов, а позже — столица орков севера. В Третью Эпоху ответвление Серых гор к западу от Мглистых гор также знали как Ангмарские горы, ибо они располагались в пределах королевства Ангмар.

Восточная часть Серых гор разделялась на две цепи, между которыми располагалась Усохшая Пустошь, где плодились драконы. После неё располагалась широкая холмистая равнина, продолжавшаяся до того места, где Железные холмы вновь продолжали линию древних Железных гор. Эребор, Одинокая Гора, не входила ни в одну из этих цепей.

Длина горной цепи с востока на запад составляла примерно 350 нуменорских миль, в них располагались истоки Андуина, реки Грейлин и Лесной реки Лихолесья.

История

Первая и Вторая Эпохи 
С прошествием некоторого времени после пробуждения Дурина Бессмертного его народ, Длиннобороды, выкопали шахты и колонизировали Серые горы как часть их обширных горных владений. В течение Первой Эпохи в этом регионе царил мир, и гномы добывали металлы и расширяли своё присутствие совершенно свободно. Однако во Вторую Эпоху, после Войны Гнева и последующего затопления Белерианда, орды орков начали вторгаться в Серые горы и воевать с Длиннобородами в Серых и Мглистых горах и под горой Гундабад. Эти орки были со временем побеждены и не тревожили гномов некоторое время, и они снова смогли приступить к работе.

Третья Эпоха 
В конце второго тысячелетия Третьей Эпохи гномы народа Дурина, вынужденные бежать из Казад-Дума после смерти Дурина VI и его сына Наина I от рук балрога, рассеялись, но через некоторое время собрались вновь в Серых горах, где их королём стал Торин I. Однако по прошествии шестисот лет все гномьи крепости там были заброшены или разорены в ходе войн гномов и драконов (начавшиеся при короле Наине II), а последний король гномов Серых гор Даин I вместе с его сыном Фрором был убит холодным драконом в 2589 г. Т. Э. (после чего гномы под предводительством Трора и Грора переселились, соответственно, в Эребор и Железные холмы). Теперь горы служили исключительно природным барьером между Фородвайтом и Рованионом. Также, видимо, после бегства гномов, в Серых горах снова начали собираться орки, от которых исходила существенная угроза вплоть до Битвы Пяти Воинств.

После окончания Войны Кольца гномы, вероятнее всего, вернулись в Серые горы и вернули себе все их подземные чертоги и шахты.

Примечания 

Горы Средиземья